

Musica 
Master Series è la denominazione di numerose raccolte discografiche, tra cui:
Master Series – raccolta delle Bananarama del 1996
 Master Series – raccolta di Black del 1996
 Master Series – raccolta di Jimmy Somerville del 1996
 Master Series – raccolta degli Berlin del 1997
 Master Series – raccolta degli Camel del 1997
Master Series – raccolta di Michael Jackson del 1997
Master Series – raccolta dei Dio del 1998
Master Series – raccolta di John Miles del 1998
 Master Series – raccolta degli STS del 1998
 Master Series – raccolta dei Thin Lizzy del 1998
 Master Series – raccolta dei Barclay James Harvest del 1999
Master Series – raccolta degli Scorpions del 2000
 Master Series – modello di chitarra elettrica della Squier

Sport 
 Master Series – precedente denominazione di ATP World Tour Masters 1000